Seznam brigad z zaporedno številko 86.

Seznam 
 Pehotne
 86. brigada (Združeno kraljestvo)

 Oklepne
 86. oklepna brigada (ZDA)

Glej tudi